Романе́нко — українське прізвище. Утворене від імені Роман.

Похідні русифіковані прізвища:
 з суфіксом -енков: Романенков(-ва);

Відомі носії

А 
 Романенко Аліна Михайлівна — українська вчена-медик.
 Романенко Алла Андріївна — викладач Житомирського агротехнічного коледжу, заслужений працівник освіти України.
 Романенко Анатолій Юхимович — український вчений-медик, спеціаліст в царині радіаційної гігієни, міністр охорони здоров'я УРСР.
 
 Романенко Антон Юрійович — український футболіст та футзаліст, півзахисник.

В 
 Романенко Валентин Андрійович — український радянський хокеїст, воротар.
  (1937—2021) — білоруський вчений-медик.
 
 
 Романенко Віталій Петрович — український спортсмен-стрілець.
 
 Романенко Всеволод Вадимович — український футболіст, воротар.

Г 
 
  (1918—1978) — російський радянський військовий діяч українського походження (родом зі Ставропольщини), старший лейтенант. Герой Радянського Союзу.
  (1855—1928) — сподвижник Миколи Морозова та , теоретик тероризму в Російській імперії.

Д 
 Романенко Данило Володимирович — український військовий діяч та педагог, генерал-майор.
  ( 1974) — молдовський футболіст, воротар.

Є

І 
 
 Романенко Ігор Олександрович — український військовий діяч, генерал-лейтенант.
 Романенко Ілля Никанорович — український вчений, фахівець з економіки сільського господарства.

Л 
  (1923—2007) — радянська та латвійська російськомовна поетеса, російсько-латвійська перекладачка.
 Романенко Леонід Васильович — український радянський партійний діяч.

К 
  ( 1993) — російська волейболістка.

М 
 Романенко Марія Миколаївна — українська поетеса.
 Романенко Микола Дем'янович — український біолог.

О

П

Р 
 
  ( 1997) — російський футболіст українського походження (родом з Донщини), півзахисник.
 Романенко Рустам Ракшанович — український військовий діяч, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 
 Романенко Станіслав Юрійович — український військовий діяч, майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Т

Х 
 Романенко Харко — військовий діяч Гетьманщини. Сотник Переяславської другої (Романенкової) сотні (1669—1671).

Ю

Я 
 Романенко Яцько — військовий діяч Гетьманщини. Наказний полковник Переяславського полку (1648).

Подвійні прізвища 
 Братановський-Романенко Андрій Семенович (Анастасій) — український релігійний діяч, єпископ Російської православної церкви, архієпископ Астраханський і Моздоцький, архієпископ Могилевський і Вітебський, духовний письменник.

Див. також 
 11015 Романенко
 Романенко (хутір)
 Романенкова сотня

Примітки 

Прізвища на -енко